Мангутай — топоним:

 Мангутай — гора в хребте Хамар-Дабан в Слюдянском районе Иркутской области.
 Мангутай — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Мангутай — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Слюдянском районе Иркутской области.